Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 24:

 24 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 24 Warszawski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1945-1951)
 24 Dywizjon Artylerii (1962-1992)